Darragh est un prénom et un nom d'origine irlandaise.

Patronyme 

 Harold Darragh (1902-1993), joueur canadien de hockey sur glace.
 John Darragh (1890-1924), joueur canadien de hockey sur glace.
 Lydia Darragh (vers 1728-1789), probable espionne pendant la guerre d'indépendance des États-Unis.
 Paul Darragh (1953—2005), cavalier irlandais de saut d'obstacles.

Prénom 
 Darragh Lenihan (1994-), footballeur international irlandais.
 Darragh Ó Sé (1975-), joueur de football gaélique.
 Michael Darragh MacAuley (1986-), joueur Irlandais de football gaélique.